Чёрная вода ():

  — австралийский фильм ужасов 2007 года, сценарий и постановка от Эндрю Трауки и Дэвида Нерлих.
 «Чёрная вода» — российская драма 2017 года с элементами триллера режиссёра Романа Каримова.

См. также 
 Черна-Вода (село)
 Чернавода
 Чёрные воды
 Black Water